Carl Gustaf Spens kan syfta på: 

* Carl Gustaf Spens (1743–1816), svensk greve och ämbetsman
 Carl Gustaf Spens (1792–1844), svensk greve och militär
 Carl Gustaf Spens (1854–1936), svensk greve och militär